Сіра акула (Carcharhinus) — типовий рід акул родини Сірі акули.

Види 
 Carcharhinus acronotus (Poey, 1860)
 Carcharhinus albimarginatus (Rüppell, 1837)
 Carcharhinus altimus (Springer, 1950)
 Carcharhinus amblyrhynchoides (Whitley, 1934) 
 Carcharhinus amblyrhynchos (Bleeker, 1856)  (Сіра рифова акула)
 Carcharhinus amboinensis (Müller & Henle, 1839) 
 Carcharhinus borneensis (Bleeker, 1859) 
 Carcharhinus brachyurus (Günther, 1870) 
 Carcharhinus brevipinna (Müller & Henle, 1839) 
 Carcharhinus cautus (Whitley, 1945) 
 Carcharhinus dussumieri (Müller & Henle, 1839) 
 Carcharhinus falciformis (Müller & Henle, 1839) 
 Carcharhinus fitzroyensis (Whitley, 1943) 
 Carcharhinus galapagensis (Snodgrass & Heller, 1905) 
 Carcharhinus hemiodon (Müller & Henle, 1839) 
 Carcharhinus humani (W. T. White & Weigmann, 2014) 
 Carcharhinus isodon (Müller & Henle, 1839) 
 Carcharhinus leiodon Garrick, 1985
 Carcharhinus leucas (Müller & Henle, 1839)  (Акула-бик)
 Carcharhinus limbatus (Müller & Henle, 1839) 
 Carcharhinus longimanus (Poey, 1861)  (Акула довгокрила)
 Carcharhinus macloti (Müller & Henle, 1839) 
 Carcharhinus melanopterus (Quoy & Gaimard, 1824) 
 Carcharhinus obscurus (Lesueur, 1818) 
 Carcharhinus obsolerus (White, Kyne, & Harris, 2019) 
 Carcharhinus perezi (Poey, 1876)  (Карибська рифова акула)
 Carcharhinus plumbeus (Nardo, 1827) 
 Carcharhinus porosus (Ranzani, 1840) 
 Carcharhinus sealei (Pietschmann, 1913) 
 Carcharhinus signatus (Poey, 1868)
 Carcharhinus sorrah (Müller and Henle, 1839)
 Carcharhinus tilstoni,  (Whitley, 1950)

Література

Джерела 
 

Сірі акули
Роди риб